Stazione di Frascati  – inaugurata nel 1884 in sostituzione del vecchio impianto
 Stazione di Frascati Campitelli  – originaria stazione terminale della ferrovia Roma-Frascati, inaugurata nel 1856 e soppressa nel 1884
 Stazione di Frascati Città  – fermata terminale della diramazione da San Cesareo, inaugurata nel 1916 e soppressa nel 1944
 Stazione di Frascati Scalo  – scalo ferroviario posto sulla medesima linea della fermata terminale